Lauren Jones (née le ) est une actrice américaine.

Filmographie 

 2007 : Spider-Man 3 : Un reporteur
 2010 : Expendables : Unité spéciale : Cheyenne

Naissance en août 1982
Actrice américaine